Луцій Валерій Флакк ():

 Луцій Валерій Флакк (консул 195 року до н. е.) (? — 180 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Валерій Флакк (консул 100 року до н. е.) (140 — 73/69 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Валерій Флакк (консул-суфект 86 року до н. е.) (? — 85 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Валерій Флакк (претор) (? — після 56 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки.